Kirche der Seligpreisungen steht für:

 Kirche der Seligpreisungen (Tabgha), Kirche in Israel
 Kirche der Seligpreisungen (Lobenhausen) 
 Kapelle der Seligpreisungen, Berchtesgaden